Поликсо — в древнегреческой мифологии жена Тлеполема, родом из Аргоса, вместе с ним бежала на Родос.
 (308) Поликсо — астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу T.